Kossolapow ist der Name von:

 Line Kossolapow (* 1935), deutsche Pädagogikprofessorin und Autorin
 Ritschard Iwanowitsch Kossolapow (1930–2020), sowjetisch-russischer Philosoph, KPdSU-Funktionär und Hochschullehrer